BWP steht für:
 Blair Witch Project, US-amerikanischer Horrorfilm
 Botswanischer Pula (ISO-4217-Code), Währung Botswanas
 Bruttoweltprodukt
 Bundesverband Wärmepumpe, Dachverband der Wärmepumpenwirtschaft in Deutschland
 Bürgerwindpark
 Belgisch Warmbloedpaard, deutsch Belgisches Warmblut
 Belgische Werkliedenpartij, niederländischer Name der Belgischen Arbeiterpartei
 Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, Fachzeitschrift des Bundesinstituts für Berufsbildung
 Bahnhof Potsdam Park Sanssouci (DS100-Code)
 Bewani Airport (IATA-Code), Flugplatz von Bewani, Vanimo-Green River Distrikt, Sandaun Province, Papua-Neuguinea

bwp steht für:
 Mandobo (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua (Provinz), Indonesien

Abkürzung